Glawogger  ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Glawogger (* 1990), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Michael Glawogger (1959–2014), österreichischer Filmregisseur